Пти́чий — небольшой остров в центре озера Тунайча на юге острова Сахалин. Расположен в пределах Корсаковского городского округа. Находится под временной (по состоянию на январь 2016 года) охраной муниципального учреждения «Городской парк культуры и отдыха».

Остров необитаем, но периодически посещается рыбаками, охотниками и туристами.

Ссылки 
 Южно-сахалинские школьники побывали на острове Птичий

Примечания 

Острова Сахалинской области
Озёрные острова России